Samojed kan syfta på:

 Samojeder – en folkgrupp i området runt Vita havet till floden Ob
 Samojedhalvön – en halvö mellan Obviken och Karahavet i nordvästra Sibirien i Ryssland, se Jamal
 Samojedhund – en hundras
 Samojeden – en webbtidning och ett slanguttryck, se Wermlands nation, Lund